Gomez puede referirse a:

  Gómez, apellido.
  Gomez, grupo británico de rock indie.
  Selena Gomez, actriz y cantante estadounidense .